Ногинский сельсовет

Вологодская область 

 Ногинский сельсовет Сямженского района

Красноярский край, Эвенкийский автономный округ 

 Ногинский сельсовет Илимпийского района (упразднён в 1992 году, окончательно в 2006 году с ликвидацией посёлка Ногинска)